L'allée couverte de Mané-Bras (ou allée couverte de Cleher, allée couverte de Mané-er-Loh) est une allée couverte de Locoal-Mendon, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé dans un bois à environ  à vol d'oiseau au sud-ouest du hameau de Cléher et environ  du hameau de Ty-er-Chyr. À environ  au nord, se trouve le dolmen de Mané-er-Loh.

Description 
Le monument est une allée couverte présentant un coude. Mesurant environ  de longueur, sa forme évoque la lettre « P ». Il est en mauvais état, seuls quelques piliers demeurant encore en place.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Mané-Bras
Mané-Bras
Monument historique classé en 1921
Locoal-Mendon
Mané-Bras